Иоганн Адам Штейнмец (; 24 сентября 1689, Гроскнигниц (ныне Ксенгинице-Вельке, гмина Кондратовице, Стшелинский повят, Нижнесилезское воеводство, Польша) — 10 июля 1762, Престер, Магдебург) — немецкий лютеранский пастор, , , пиетист.

Служил приходским священником в Тешене. Построил там церковь, школу и детский приют. Под влиянием трудов Иоганна Арндта стремился придать своему приходу характер «общества моравских братьев» (Brüdergemeinde), но по настоянию лютеранских приходских священников был уволен со своего поста в Тешене и почти насильственно изгнан лютеранами.

После непродолжительной деятельности в Нойштадте король Пруссии Фридрих Вильгельм I назначил его аббатом Бергенского монастыря и генеральным суперинтендентом герцогства Магдебургского.

Занимался благотворительной деятельностью, основал бесплатную школу для бедных детей и педагогический институт. Руководил монастырской школой, возвёл её в ранг высшего культурного центра благочестия; был также сторонником народного государственного образования.

Примечания

Ссылки 
 Steinmetz, Johann Adam

Пиетизм
Аббаты Германии
Лютеранские теологи